Non si fruga nella polvere (Intruder in the Dust) – romanzo del 1948 di William Faulkner
Nella polvere del profondo Sud (Intruder in the Dust) – film del 1949